Commuter steht für:
 Commuter Vehicles, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Incapower Commuter, ein Kleinbusmodell der Marke IncaPower, siehe Beijing B6
 Toyota Commuter, Kleintransportermodell der Marke Toyota, siehe Toyota Hiace

Siehe auch:
 The Commuter, Actionfilm aus dem Jahr 2018 mit Liam Neeson